Verzocchi:
 Giuseppe Verzocchi
 Collezione Verzocchi (o Galleria Verzocchi), il lavoro nella pittura contemporanea